Xaviera (geslacht), een geslacht van insecten
 Xaviera Hollander, een Nederlands schrijfster, prostituee en hoerenmadam
 Xaviera manca, een insect

Zie ook 
 Xavier (doorverwijspagina)